Lenora kan verwijzen naar:
 Lenora (Kansas), plaats in Kansas, Verenigde Staten
 Lenora (okres Prachatice), gemeente in okres Prachatice, Tsjechië